Гага́рино — село в Задонском районе Липецкой области, в составе Скорняковского сельского поселения.

География 
Село Гагарино расположено на севере Задонского района, в левобережье Дона.

История 

В 1924 году на северной окраине села Гагарино была открыта стоянка эпохи верхнего палеолита возрастом ок. 22 тыс. лет, относящаяся, как и стоянки Пушкари I, Костёнки I, Борщёво I, Бердыж, к граветтской культуре).  Найдены девять реалистических женских фигурок из бивня мамонта и одна уникальная двойная фигурка.

Население

Примечания

Ссылки 
 Гагаринская верхнепалеолитическая стоянка (с иллюстрациями).

Населённые пункты Задонского района